Соревнования по конному поло в рамках летних Олимпийских игр 1920 года прошли с 25 по 31 июля 1920 года на ипподроме Веллингтон в Остенде. Соревнования проходили третий раз в истории игр после отказа от них на предыдущих Играх 1912 года. В соревнованиях приняло участие 17 человек из четырёх национальных сборных, разыгравших медали в турнире по олимпийской системе. Золотые медали выиграла сборная Великобритании, серебряные — Испания. Бронзу в матче за третье место взяла команда из США. Испания и Бельгия принимали участие в олимпийском турнире впервые.

Участники

Турнир

Примечания 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920